

Томашовиці — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Томашовиці — село в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства